El término Liberia puede referirse a:

 Liberia, país de África occidental;
 Liberia, cantón de la provincia de Guanacaste, Costa Rica;
 Liberia, ciudad capital de la entidad administrativa anterior;
 Libéria, fuerte ubicado en la comuna de Villafranca de Conflent, Francia;
 Liberia Mía, antiguo equipo de fútbol costarricense;
 Liberia Airways, aerolínea con sede en el país africano;
 (1816) Liberia, asteroide del cinturón principal ubicado entre las órbitas de Marte y Júpiter.